1992 Голяма награда на Франция е 42-рото за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1992 във Формула 1, провежда се на 5 юли 1992 година на пистата Маникур, Франция.

Класиране

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция